MCU est un sigle qui peut signifier :
 Maître de conférences des universités en France
 Multipoint Control Unit
 Microcontroller unit : microcontrôleur en anglais
 Mouvement des communistes unitaires
 Mouvement circulaire uniforme
 Marvel Cinematic Universe : l'univers cinématographique Marvel en anglais
 Mondo Cinematic Universe